Scilla steht für:

 Blausterne (Scilla), eine Pflanzengattung aus der Familie der Spargelgewächse
 Weiße Meerzwiebel (früher Scilla maritima L.)
 Scilla (Kalabrien), Ort in der Metropolitanstadt Reggio Calabria, Italien
 Scilla (Vorname), ein weiblicher Vorname

Scilla ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Scilla (1629–1700), italienischer Maler und Geologe
 Fulco Luigi Ruffo-Scilla (1840–1895), italienischer Kardinal und apostolischer Nuntius
 Guglielmo Scilla (* 1987), italienischer Autor, Videoblogger und Schauspieler
 Luigi Ruffo Scilla (1750–1832), italienischer Kardinal, Apostolischer Nuntius und Erzbischof von Neapel
 Osvaldo Scilla (1935–2014), italienischer Violinist, Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:

 Scylla
 Skylla (Begriffsklärung)
 Zilla